Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Stefan Koubek (primo turno)
 Simone Bolelli (ultimo turno)
 Tomáš Zíb (Qualificato)
 Ivo Minář (primo turno)

 Michael Berrer (secondo turno)
 Miša Zverev (primo turno)
 Lars Burgsmüller (Qualificato)
 Roko Karanušić (ultimo turno)

Qualificati 

 Julian Reister
 Lars Burgsmüller

 Tomáš Zíb
 Nicolas Thomann

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2006